А1 Етнікі 2015—2016 — 76-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матчі за третє місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційний канала на youtube  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2016
‎Греція
Греція
2015 у грецькому спорті
2016 у грецькому спорті